Аме́рика Афи́н Оли́во (; 5 января 1978, Ван-Найс, Калифорния, США) — американская актриса, певица и фотомодель.

Биография 
Америка Афин Оливо родилась 5 января 1978 года в Ван-Найсе, штат Калифорния, США, в семье фотомодели Даники Д’Хондт. У Америки есть пятеро братьев и сестёр, включая сестёр Дениз Оливо и Коринн Оливо.

Америка окончила Джульярдскую школу.

Карьера 
С 1998 по 2004 год Америка пела в поп-группе «Soluna». В 2002 году начала свою актёрскую карьеру. В 2005—2006 года Америка играла роль Ингрид в телесериале «Доктор Хаус». Снималась в сериалах «Полиция Чикаго» и «Пожарные Чикаго». Всего Америка сыграла более чем в 40 фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
С 11 июля 2009 года Америка замужем за актёром  (род.1972). У супругов была дочь — Индира Роуз Кэмпбелл (12.01.2012—15.01.2012, умерла от синдрома Эдвардса в 3-дневном возрасте).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США